Hôtel de Caumont à Aix-en-Provence.
Hôtel de Caumont à Avignon.